Анастаси́я Алекса́ндровна О́сипова (род. 5 января 1985, Караганда) — российская певица, солистка поп-групп «Стрелки» (2003—2006) и «Блестящие» (2007—2015).

Биография 
Родилась 5 января 1985 года в городе Караганде. С детства занималась вокалом. Училась в школе № 117 города Алма-Аты.

В 2007 году окончила юридический факультет МГЛУ. Защищала диплом на тему: «Риэлтерская деятельность». Проходила практику в качестве юриста в Басманном суде.

С 2003 по 2006 год была участницей группы «Стрелки».

В начале 2007 года Осипова была принята в группу «Блестящие» на место Анны Семенович. Её дебютным выступлением в составе коллектива стал концерт на шоу «Бабий бунт» в «Лужниках».
— Я отправилась на гастроли после нескольких дней пребывания в группе. Сначала очень волновалась, но поняла, что это здорово: практически с первых дней в группе я смогу показать зрителям, что я — достойная замена, — рассказывает Настя. — И, несмотря на мое волнение, все прошло очень хорошо.
Увлекается рок-музыкой и регулярно посещает крупнейший российский фестиваль «Рок над Волгой».

В 2012 году Осипова стала артисткой музыкального спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке британского режиссёра Кена Лэнгтона.

В июле 2012 года появилась на обложке мужского журнала XXL и стала главной героиней номера.

Личная жизнь 
С 2008 по 2009 год встречалась с теннисистом Маратом Сафиным.

В ноябре 2016 года вышла замуж за юриста банка Александра Малаху, с которым встречалась более четырех лет.

В апреле 2017 года родила сына Марка, о появлении которого сообщила 8 октября.

Синглы

В составе группы «Блестящие»

В составе группы «Стрелки»

Официальные ремиксы

В составе группы «Блестящие»

Видео

В составе группы «Стрелки»

В составе группы «Блестящие»

Примечания 

Блестящие
Группа Стрелки